Municipio de Felix puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Felix (condado de Grundy, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Grundy.
 Municipio de Felix (condado de Grundy, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Grundy.